Фи́ровское се́льское поселе́ние – муниципальное образование в составе Фировского района Тверской области.

Администрация поселения располагается в посёлке городского типа Фирово, не входящем в его состав.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Фировского и Ходуновского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 644,7 км².
 Нахождение: западная часть Фировского района.
 Граничит:
 на севере — с Рождественским СП,
 на востоке — с Великооктябрьским СП,
 на юге — с Осташковским районом, Святосельское СП и Щучьенское СП
 на западе — с Новгородской областью, Демянский район.

Главные реки - Граничная, Кова. Три крупных озера - Серемо, Граничное и Тихмень.
Поселение пересекает Октябрьская железная дорога (линия Бологое—Соблаго—Великие Луки).

Население

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 33 населённых пункта:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Каменник, Раменье, Святицы, Паржа и другие.
Деревня Жолобово присоединена к посёлку Фирово.

История 
В XII-XIV вв. территория поселения относилась к Деревской пятине Новгородской земли. В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому и относилась к Жабенскому погосту Деревской пятины.
После реформ Петра I территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Новгородскую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Новгородскую губернию, Новгородскую провинцию,
 в 1775—1796 гг. в Новгородское наместничество, Валдайский уезд,
 в 1796—1927 гг. в Новгородскую губернию, Валдайский уезд,
 в 1927—1929 гг. в Ленинградскую область, Рождественский район,
 в 1929—1935 гг. в Ленинградскую область, Бологовский район,
 в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Фировский район,
 в 1963—1972 гг. в Калининскую область, Вышневолоцкий район,
 в 1972—1990 гг. в Калининскую область, Фировский район,
 с 1990 в Тверскую область, Фировский район.

В середине XIX-начале XX века деревни поселения относились к Рождественской и Жабенской волостям Валдайского уезда Новгородской губернии.
В 50-е годы XX века на территории поселения существовали Жабенский, Ходуновский и Фроловский сельсоветы Фировского района Калининской области.

Известные люди 
 В деревне Савёлово родился Герой Советского Союза Николай Петрович Быков.
 В деревне Жабны родился Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Матвеев.
 В ныне не существующей деревне Каменник родился Герой Советского Союза Виктор Иванович Колосов.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Фировского района